Rakovo (Slowakije), een gemeente in Slowakije
Rakovo (Sliven), een dorp in Bulgarije
Rakovo (Kjoestendil), een dorp in Bulgarije